Серне-ла-Виль (фр. Cernay-la-Ville) — коммуна и город во Франции.

География 
Городок и коммуна Серне-ла-Виль находится в центральной части Франции, в супрефектуре Рамбуйе департамента Ивелин региона Иль де Франс, в 35 километрах к юго-западу от Парижа. Он лежит на территории Регионального природного парка Шеврез.

Города-партнёры 
  Оденталь

Коммуны департамента Ивелин
Города Франции